Eğirdir (district), een Turks district in de provincie Isparta
 Eğirdir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Eğirdir